Holzvergaser steht für:

 eine Kraftstofftechnologie in Fahrzeugen, siehe Holzgas
 eine Form der Heizkessel, siehe Holzvergaserkessel

Siehe auch:
 Wirbelschichtvergaser, Flugstromvergaser